Сметанник:
 Сметанник — вид булочки.
 Сметанник — торт.
 Сметанник, сметанница — посуда для подачи сметаны к столу.

См. также 
  — фамилия.